Denaro steht für:

 Denaro (Einheit), ein italienisches  Gewichtsmaß
 Matteo Messina Denaro (* 1962), ein Anführer der sizilianischen Cosa Nostra

Siehe auch: